Fred est le nom de plusieurs cyclones tropicaux, dont :

Océan Atlantique nord 
 Ouragan Fred (2009) qui a laissé des quantités peu importantes de pluie sur les îles du Cap-Vert. La dépression qui a hérité de l'humidité de Fred a laissé des précipitations abondantes, principalement en Géorgie, aux États-Unis ;
 Ouragan Fred de 2015 de faible durée de vie qui est passé sur les îles du Cap-Vert. C'était le premier système tropical de niveau d'ouragan à toucher ce petit pays au large de la côte africaine depuis 1892 selon le NHC ;
 Tempête tropicale Fred (2021), un système qui est passé sur les Grandes Antilles et a le sud des États-Unis où il a fait au moins 3 morts.

Pacifique nord-ouest 
 Typhon Fred (Luding) (T9111, 12W) de catégorie 2 a qui a frappé le Hainan et  le Vietnam en 1991 ;
 Super Typhon Fred (T9416, 19W, Susang) de catégorie 4 qui a frappé la Chine en 1994, causant une onde de tempête extrême et tuant plus de  personnes ;

Pacifique sud 
 Cyclone Fred de la saison cyclonique 1979-80.

Voir aussi 
 Cyclone Freddy, un intense cyclone tropical de 2023 dans l'océan Indien sud-ouest qui détient la plus plus longue durée de vie et la plus grande énergie dans les annales météorologiques. Il a fait plusieurs dizaines de morts et des dégâts importants.

Notes et références 

Ouragan homonyme
Typhon homonyme
Tempête tropicale homonyme